Phanos is een Nederlandse atletiekvereniging, opgericht in 1999/2000 en gevestigd in het Olympisch Stadion (nummer 1) in Amsterdam. Phanos heeft over de 1000 leden.

Phanos is een fusievereniging en komt voort uit de volgende oude Amsterdamse verenigingen:
 AV Sagitta, opgericht op 16 augustus 1936 door Jan Blankers
 Blauw Wit (atletiekvereniging), opgericht op 1 juni 1917

De verenigingsnaam Phanos, Grieks voor toorts, heeft een mythische achtergrond die aansluit bij de omgeving van de vereniging: Op de Marathontoren van het Olympisch Stadion brandde in 1928 het Olympisch vuur (voor het eerst in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen).

Ereleden
Het bekendste erelid van Phanos was Fanny Blankers-Koen (hoewel de uitgesproken Fanny tegen de opheffing van AV Sagitta was en feitelijk weinig met Phanos ophad). Ook Hans Fokkens, Simon ter Laare (actief bij de Sagitta Bosloop, de Amsterdamse Grachtenloop en de Amsterdam Marathon, overleden in 2006), Tjerk Vellinga en Wim Visser (oprichter van de Stichting Amsterdam Marathon) verkregen het erelidmaatschap van Phanos.

Bekende leden

Bianca Baak
Janice Babel
Patrick Cronie
Jerrel Feller
Akwasi Frimpong
Madiea Ghafoor
Guus Hoogmoed
Maureen Koster
Loreanne Kuhurima
Nicky van Leuveren
Kristijna Loonen
Eva Lubbers
Miriam van Reijen
Youssef el Rhalfioui
Urta Rozenstruik
Jamile Samuel
Tjendo Samuel
Koen Smet
Kadene Vassell
Marcel van der Westen
Ben Vet
Paul Zwama

Bekende oud-leden

Timothy Beck
Fanny Blankers-Koen
Marjolein de Jong
Jolanda Keizer
Dennis Licht
Abdi Nageeye
Martijn Nuijens
Dennis Tilburg
Bob Winter

Phanos Medailles bij EK's en WK's 

Medailles sinds 2000

Phanos Medailles op NK's voor Senioren

NK Indoor 

Medailles sinds 2006

NK Atletiek 

Medailles sinds 2000

Overige NK's 

Medailles sinds 2007

Nederlandse atletiekclub
Sportvereniging in Amsterdam